Иван Татаринов:
 Татаринов, Иван Викторович (1988) — российский борец греко-римского стиля.
 Татаринов, Иван Дмитриевич (1922—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.